Színház
 Egy, kettő, három, Molnár Ferenc színműve (1929)

Filmek
 Egy, kettő, három, 1959-es magyar tévéfilm, Molnár Ferenc színművéből, rendezte Deák István, főszereplők: Horváth Tivadar, Rátonyi Róbert
 Egy, kettő, három (One, Two, Three), 1961-es amerikai filmvígjáték, Molnár Ferenc színművéből, rendezte: Billy Wilder
 Egy, kettő, három, 1967-es magyar tévéfilm, Molnár Ferenc színművéből, rendezte: Ádám Ottó, főszereplők: Feleki Kamill, Sztankay István

Hasonló
 Egy, kettö, három, négy… Dés, 2004-es magyar dokumentumfilm, rendezte: Muhi András, főszereplő: Dés László